Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseinek részletes eredményeit.

A cím védője a svájci Martina Hingis és az indiai Lijendar Pedzs párosa volt, ezúttal azonban a harmadik körben vereséget szenvedtek a későbbi győztes Heather Watson–Henri Kontinen brit−finn kettőstől, akik a döntőben 7–6(5), 6–4 arányban győzték le a kolumbiai Robert Farah és a német Julia Görges alkotta párost. Ezzel az eredményével Henri Kontinen az első finn teniszező, aki Grand Slam-tornagyőzelmet szerzett.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla sorsolása és az eredmények

V2